«Два богатыря» — советский мультипликационный фильм режиссёра Александра Давыдова. Фантазия на темы русского и казахского фольклоров.

Сюжет 
Из своих стран на поиски возлюбленных девушек выехали русский богатырь Иван и казахский воин Батыр. Иван хочет освободить из плена Кощея Бессмертного красную девицу Марью, в то время как Батыр едет за восточной красавицей Алтыншаш (то есть Золотоволосой), похищенной у него злым дэвом. Но получилось так, что дороги двух богатырей пересеклись, их кони столкнулись, и оба начали выяснять отношения на мечах.

В пылу сражения Иван и Батыр вспоминают, что у них ещё есть дела, и договариваются встретиться на этом самом месте после того, как доведут дела до конца. Но они сбиваются с пути. Вместо царства Кощеева Иван попадает в казахскую пустыню, где говорящий смерч, побеждённый им без труда, помогает ему добраться до Алтыншаш.

Батыр же попадает в русский лес, где встречает Бабу-Ягу, изумлённую тем, что человек мало того, что не славянин, так ещё и не боится её, угощает казахской пищей (баурсаками и казы) и называет уважительно «пери». От Бабы-Яги Батыр получает указания, как справиться с Кощеем, но слова о том, что тот бессмертен, и о тайне его смерти даже не запоминает. Он только берёт клубок, приводящий ко дворцу супостата, и благодарит Бабу-Ягу за помощь, оставив её гадать, что же значит слово «пери».

Тем временем смерч приводит Ивана к пещере, которую стережёт дэв. Не понимая, куда девался Кощей Бессмертный, но тем не менее, наученный смерчем, что дэв уменьшается, если его не бояться, Иван доводит дэва до обычного человеческого роста, заманивает в пещеру и притворяется, что боится его. Дэв застревает в пещере, выход из которой крайне мал для него, а к изумлённому Ивану подбегает одетая в традиционный восточный наряд Алтыншаш и благодарит его за спасение.

Достигнув дворца Кощея, Батыр зовёт Алтыншаш, но вместо своей возлюбленной слышит голос Марьи, а затем появляется сам Кощей Бессмертный. Во время сражения Батыр несколько раз убивал Кощея, но тот каждый раз воскресал. В итоге Батыр бросает аркан и намертво привязывает Кощея Бессмертного к колонне дворца, спасая красавицу Марью.

Но когда два богатыря встречаются вновь (Батыр вместе с Марьей и Иван с Алтыншаш), девушки желают остаться не с персонажами своих сказок, а с теми, кто их спас. Так они уезжают по домам, с новыми возлюбленными девушками.

Создатели 
 Авторы сценария:
 Тамара Чуганова, Заурия Нурумбетова
 Кинорежиссёр: Александр Давыдов
 Художник-постановщик: Елизавета Жарова
 Композитор: Нина Савичева
 Кинооператор: Людмила Крутовская
 Звукооператор: Сергей Карпов
Художники-мультипликаторы:
 Галина Золотовская
 Виктор Арсентьев
 Александр Маркелов
 Владимир Шевченко
 Александр Дорогов
 Роли озвучивали:
 Дмитрий Полонский
 Александр Малов
 Мария Виноградова
 Наталья Ченчик
 Людмила Гнилова
 Павел Смеян
 Владимир Стёпин

 Художники: Сергей Маракасов, Татьяна Макарова, Анна Атаманова, Любовь Горелова
 Ассистент режиссёра: Ольга Апанасова
 Монтажёр: Елена Белявская
 Редактор: Наталья Абрамова
 Директор съёмочной группы: Лилиана Монахова

Ссылки 
 

Короткометражные мультфильмы СССР 1989 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Александра Давыдова
Мультфильмы-сказки
Фильмы-кроссоверы
Рисованные мультфильмы СССР 1989 года